Verklärungskirche oder Erlöser-Verklärungs-Kirche u. ä. heißen Kirchen und Kapellen, die dem Glaubensgeheimnis der Verklärung des Herrn (Verklärung Jesu, Christi Verklärung, älter Verwandlung Christi), einer Szene aus der Offenbarung, geweiht bzw. danach benannt sind.

Tag des Patroziniums ist der 6. August, gregorianisch 19. August.

 In der Armenischen (dort auch 7. Sonntag nach Trinitatis als Festtag) und Syrisch-Orthodoxen Kirche ist es das Hauptfest.
 Katholisch ist das Fest, das sich schon im 10. Jahrhundert ausgebreitet hat, seit 1457 liturgisch. Kardinalstitel ist Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo (seit 2001)
 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

Verwandt ist auch:
 Taborkirche, zu Ehren des Berges der Verklärung
 Erlöserkirche (allgemeinere Bezeichnungen)
 Salvatorkirche, mit demselben Festtag

 In anderen Sprachen:
;
,
,
,
,
,
,

Liste

Albanien 
 ()
 Verklärungskirche, Herbel

Brasilien 

 Kathedrale von Salvador

Deutschland 

 Verklärung Christi (Bad Vilbel)
 Russische Kirche (Baden-Baden)
 Verklärungskirche (Adlershof) in Berlin-Adlershof
 Kirche von der Verklärung des Herrn in Berlin-Marzahn
 Verklärung Christi auf dem Feldberg im Schwarzwald
 Christi Verklärung (Freudenstadt)
 Christi Verklärung (Köln)
 Verklärung Christi (München)
 Kapelle Verklärung Christi, Kapelle des Deutschen Studentenheims (Münster), Münster
 Verklärung Christi (Naila)
 Verklärung Christi (Oy-Mittelberg)
 Verklärung Christi (Rohrbach)
 Verklärung Christi (Schongau)

Frankreich 

  Kathedrale von Aix-en-Provence, Aix-en-Provence
 St-Sauveur-de-Recouvrance in Brest
 Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Bussy-en-Othe, Yonne
 St-Sauveur de Caen
  Kathedrale von Cayenne, Cayenne
 St-Sauveur de Fos-sur-Mer
 St-Sauveur de Lille
 Église de la Transfiguration (Nizza)
 Église de la Transfiguration de Payzac, Dordogne
 Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Perpezac-le-Blanc, Corrèze

Siehe auch Saint-Sauveur (zahlreiche Dorfkirchen)

Griechenland 

 Kapelle der Verklärung des Erlösers, Thessaloniki

Israel 

 Verklärungskirche auf dem Berg Tabor

Italien 

  Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, Rom (röm.-kath. Titelkirche)

Kasachstan 

 Erlöser-Verklärungs-Kirche in Oral

Litauen 

  Verklärungskathedrale, Kaišiadorys

Mexiko 

 Kathedrale von Morelia

Österreich 

Niederösterreich
 Pfarrkirche Murstetten
Vorarlberg
 Filialkirche Latschau
Wien
 Unter St. Veiter Pfarrkirche (Verklärung Christi), Wien-Hietzing (13.)
 Verklärungskirche, Wien-Leopoldstadt (2., evangelisch)

Polen 
 ()
 Kirche zur Verklärung des Herrn, Kattowitz
 Piaristenkirche (Krakau-Altstadt)
 Verklärung-Christi-Kirche (Warschau)
 Dorfkirche Żukowo

Rumänien 
 ()
 Minoritenkirche in Cluj-Napoca (Klausenburg)

Russland 

 Christi-Verklärungs-Kathedrale (Abakan), Südsibirien
 Verklärungskirche von Kischi Pogost im Onegasee, 1714 (Holzkirche, UNESCO-Weltkulturerbe)
  Verklärungskathedrale, Berdsk (Zweite Kathedrale der röm.-kat. Diözese Nowosibirsk)
 Verklärungskirche in Chabarowsk
  Kirche im Erlöser-Verklärungs-Kloster, Jaroslawl (Kathedrale, ehem. Residenz des Metropoliten von Jaroslawl)
  Erlöser-Verklärungs-Kathedrale im Neuen Erlöserkloster, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche zu Bogorodskoje, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche an der Bolwanowka, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche über dem Nordtor des Neujungfrauen-Klosters, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche zu Peredelkino, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche auf dem Sand, Moskau
 Erlöser-Verklärungs-Kirche zu Tuschino, Moskau
  Römisch-katholische Kathedrale von Nowosibirsk, Nowosibirsk (röm.-kat. Diözese Nowosibirsk)
  Verklärungskathedrale, Pereslawl-Salesski
  Erlöser-Verklärungs-Kathedrale, Schadrinsk
  Verklärungskathedrale, Selenogradsk (1897–1945 evangelische Kirche in Ostpreußen)
  Verklärungskathedrale, Tambow
  Verklärungskathedrale, Toljatti
  Verklärungskathedrale, Uglitsch
 Kirche im Kloster Walaam im Ladogasee

Serbien 

 Verklärungskirche, Ljubovija
 Verklärungskapelle, Ljupten
 Verklärungskirche, Pančevo
 Verklärungskirche, Sokobanja

Spanien 

 Transfiguració del Senyor, Artà, Mallorca
 Kathedrale von Huesca

Tschechien 

  Konkathedrale Verwandlung Christi (Proměnění Páně), Varnsdorf (altkath.)

Türkei 

 Kirche im Batheos-Rhyakos-Kloster, Tirilye

Ungarn 

 Preobrazsenszka-templom (Tabačka crkva), Szentendre (griech.-kath.)

Ukraine 

  Verklärungskathedrale, Dnipro
  Verklärungskathedrale, Isjum
  Verklärungskathedrale, Krywyj Rih
  Verklärungskathedrale, Odessa
  Verklärungskathedrale, Schytomyr
  Verklärungskathedrale, Tschernihiw

Vereinigte Staaten 

 Chapel of the Transfiguration, Tahoe City, Kalifornien 
 Church of the Transfiguration, Hamilton County, New York
 Church of the Transfiguration, New York
 Church of the Transfiguration, North Carolina
 Chapel of the Transfiguration, Moose, Wyoming

Zypern 

 Verklärungskirche in Palaeochorio
 Metamorfosis tou Sotiros (Zypern)

Siehe auch 
 Verklärungskloster
 Taborkirche

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Name)